Wittenhofen bezeichnet:

 Wittenhofen (Deggenhausertal),  Ortsteil und Dorf der Gemeinde Deggenhausertal, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Wittenhofen, deutscher Name – von 1915 bis 1918 – der Gemeinde Vittoncourt, Département Moselle, Region Grand Est, Frankreich